EM steht für:
 Europameisterschaft, eine Wettbewerbsklasse
 Elfmeter im Fußball
 Empire Airlines (IATA-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft
 Erzieherische Maßnahme in der Bundeswehr
 EM Strasbourg Business School, eine französische Wirtschaftshochschule in Straßburg

Naturwissenschaften und Technik:
 Effektive Mikroorganismen, Mischungen von Mikroorganismen aus der Lebensmittelindustrie    
 Einseitenbandmodulation in der Funktechnik
 Elektromagnetismus in der Physik allgemein
 Elektromigration bei Elektrischen Leiterbahnen
 Elektronenmikroskop, Elektronenmikroskopie
 End of medium, den ASCII-Code 25
 Erythema migrans, mehrere medizinische Syndrome
 Expectation-Maximization-Algorithmus, ein Algorithmus der mathematischen Statistik

Kultur:
 Eisenbahnmuseum, in Namen
 Elektronische Musik, ein Genre
 Enzyklopädie des Märchens
 Eurasisches Magazin, eine Zeitschrift
 Gesangbuch der Evangelisch-methodistischen Kirche

Wirtschaft:
 EM.TV, ein ehemaliges Medienunternehmen; siehe Sport1 Medien
 Elektro-Material AG, ein Schweizer Elektrogrosshandelsunternehmen
 Energetikos ministerija (LR EM), Energieministerium in Litauen

Kfz-Kennzeichen:
 in Deutschland: Landkreis Emmendingen 
 in Griechenland: Ermoupolis (Kykladen)
 in Großbritannien: Chelmsford
 in Schweden: Diplomatenkennzeichen für die Ukraine

Em steht für:
 e-Moll, in der musikalischen Akkordsymbolik die Tonart 
 Em (Vrå), einen Ort in Dänemark

em steht für:
 em (Schriftsatz), in der Typographie ein Längenmaß
 em (Trio), ist der Name des deutschen Pianotrios (kurz: [em])

em. steht für:
 emeritiert, siehe Emeritierung
 Emendation, siehe Emendation (Taxonomie)

Siehe auch:

 E&M
 EM-Reifen
 EM-Algorithmus

Abkürzung